Campionatul Mondial de Futsal din 1992 a fost cea de a doua ediție și a avut loc la Hong Kong.Echipa naționala masculină de fotbal sală a Braziliei câștigă pentru a doua oară la rând aceasta competiție, dar de aceasta data în fața Statelor Unite ale Americii cu scorul de '''4-1.

Participanți

Cele 16 echipe au fost împărțite în patru grupe, fiecare grupă a câte patru echipe.

Prima Rundă

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

A doua Rundă

Grupa E

Grupa F

Runda Finală

Semifinale

Finala Mică

Finala

Campioni

Vezi și
 Campionatul Mondial de Futsal 1989
 Campionatul Mondial de Futsal 1996

Legături externe
FIFA Futsal World Championship Hong Kong 1992 , FIFA.com

Futsal
Campionate Mondiale
Competiții organizate de FIFA
1992 în sport